Дордой:

 Дордой (футбольный клуб) — киргизский футбольный клуб, представляющий Бишкек.
 Дордой (рынок) — крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок, расположен в пригороде Бишкека, Киргизия.